Die Spielzeit 1923 war die erste reguläre Spielzeit der Österreichischen Feldhandballmeisterschaft.

Modus 
Der Titel wurde in einer Gruppe mit elf Mannschaften ausgespielt.

Tabelle

Einzelnachweise 

1923
Handballveranstaltung 1923